Васи́лий Владимирович Долгору́ков:
 Долгоруков, Василий Владимирович (1667—1746) — русский военачальник, член Верховного тайного совета (1727—1730), президент Военной коллегии (1741).
 Долгоруков, Василий Владимирович (1738—1782) — генерал-майор, военный деятель во времена правления Елизаветы Петровны и Екатерины II.